UAL steht als Abkürzung für:

 Flughafen Luau, in Luau (Angola) nach dem IATA-Code
 UAL Corporation, die Holdinggesellschaft von United Airlines
 United Airlines, eine US-amerikanische Linienfluggesellschaft, Hauptsitz in Chicago, Ted (Marke von UA) und United American Lines nach dem ICAO-Code
 Universidade Autónoma de Lisboa (Autonome Universität Lissabon), die älteste private Universität in Portugal
 Unterabteilungsleiter/in, siehe Abteilungsleiter

UAL